Heart of Darkness (roman), een roman uit 1899 van Joseph Conrad
Heart of Darkness (film), een film uit 1993 van Nicolas Roeg
Hearts of Darkness: A Filmmaker's Apocalypse, een documentaire uit 1991